Korom Mahamat Kosso née le 01/01/1978 à Massakory est un homme politique tchadien. Il est le maire de la ville de Massakory

Parcours 

 Maire Elu de la Ville de Massakory ;
 Chargé des relations extérieures du réseau des Maires des pays du G5 Sahel ;
 Secrétaire General adjoint de l’Association Nationale des Communes du Tchad(ANCT) ;
 Chef de service des relations commerciales multilatérales au Ministère du Commerce ;
 Point focal de l’aide pour le commerce pour l’Afrique centrale au Tchad;
 Chef de Division du Commerce Extérieur au Ministère du Commerce ;
 Point focal OMC au Ministère du Commerce.

Diplôme 
Maitrise en Commerce International ;
Certificat de formation en formulation des Politiques Commerciales et en Négociation du Commerce International lauréat IFCT /OMC-Genève / Suisse;  
Licence Professionnelle en Jurisconseil (Droit)

Références 

Personnalité politique tchadienne
Maire au Tchad